Виктор Аксёнов:
 Аксёнов, Виктор Викторович (1937—2016) — советский и украинский тренер по тяжёлой атлетике.
 Аксёнов, Виктор Лазаревич (род. 1947) — советский и российский учёный-физик, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.